Peter Dubovský, (1921–2008) szlovák katolikus püspök
Peter Dubovský, (1972–2000) szlovák válogatott labdarúgó